Burbage ist

der Name mehrerer Orte in Großbritannien:
 Burbage (Derbyshire)
 Burbage (Leicestershire)
 Burbage (Wiltshire)

der Familienname der Romanfigur Charity Burbage, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Charity Burbage

Burbage ist der Familienname folgender Personen:
 James Burbage (1530/1535–1597), englischer Theatermanager
 Richard Burbage (* um 1567–1619), englischer Schauspieler

Siehe auch:
 Burbidge